Кеной — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Кеной — село в Хромтауском районе Актюбинской области.
 Кеной — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.